Дамеров ()

 Дамеров, Генрих (1798—1866) — немецкий психиатр.
 Дамеров — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Мекленбург-Передняя Померания.